Il doppio del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emilio Benfele Álvarez e Álex López Morón che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Tom Vanhoudt 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (finale)
 Emilio Benfele Álvarez /  Álex López Morón (Campioni)

 Daniele Giorgini /  Manuel Jorquera (semifinali)
 Óscar Hernández /  Vincenzo Santopadre (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2004